Miejscowości w USA:
 Saratoga Springs – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Saratoga Springs – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Utah